Pikku-Musta kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni-Musta (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Lilla Svartö (ö, lat 60,01, long 24,37), Nyland, Helsingfors, 
 Lilla Östersvartö, ö, Nyland, Helsingfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar